Сильвия Коллока (; род. , Милан) — итальяно-американская актриса, оперная певица и фотомодель.

Биография 
Сильвия Коллока родилась 23 июля 1977 года в Милане, Италия. Обладательница тембра голоса меццо-сопрано.

Наиболее известная роль Сильвии — Верона, невеста Дракулы в фильме «Ван Хельсинг» 2004 года. В 2006 году снялась в боевике «Детонатор», в 2007 году — в комедии «Убийцы вампирш-лесбиянок». В 2015 году была номинирована на премию «Logie Awards» в категории «Graham Kennedy Award for Most Outstanding New Talent» за создание собственного кулинарного шоу «Сделано в Италии с Сильвией Коллокой».

Личная жизнь 
Родилась в еврейско-итальянской семье.
Замужем за австралийским актёром Ричардом Роксбургом. Они поженились 25 сентября 2004 года в Тоскане (область Италии). От него есть два сына — Рафаэль Джек Доменико Роксбург (род. 10.02.2007), Майро Джанни Дэвид Роксбург (род. 01.10.2010) и дочь Луна Роксбург (род. 21.04.2017) .

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 
 Официальный сайт Сильвии Коллока

Повара Италии